«Голем» — фильм 1915 года, реж. Рохус Глизе, Пауль Вегенер.
 «Голем и танцовщица» — фильм 1917 года, реж. Рохус Глизе, Пауль Вегенер.
 «Голем, как он пришёл в мир» — фильм 1920 года, реж. Карл Безе, Пауль Вегенер.
 «Голем» — фильм 1936 года, реж. Жюльен Дювивье.
  — французский телевизионный фильм (RTF) 1967 года, реж. .
 «Голем» — польский художественный фильм 1979 года.
 «Голем» — фильм 2016 года.
«Голем. Начало» — израильский фильм 2018 года.